Таловая — топоним в России и Казахстане.

Населённые пункты

Казахстан 
 Таловая — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области

Россия 
 Таловая — посёлок городского типа в Таловском районе Воронежской области.
 Таловая — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Таловая — посёлок в Дзержинском районе Красноярского края.
 Таловая — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Таловая — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Таловая — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.

Железнодорожная станция 
 Таловая — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в Таловском районе Воронежской области.

Реки 
 Таловая — в Оренбургской области, правый приток реки Чаган
 Таловая — в Саратовской области и Казахстане, приток Камелика.
 Таловая — в Красноярском крае, приток Малой Кети.
 Таловая — в Ростовской области, приток Нагольной.
 Таловая — в Тамбовской области, приток Осиновки.
 Таловая — в Волгоградской области, приток Паньшинки
 Таловая — на Таймыре, приток Пясины.
 Таловая — в Ростовской области, приток Вербовки.

См. также 
 Большая Таловая
 Нижняя Таловая
 Верхняя Таловая
 Таловая Балка